Сэр Уи́льям Дже́ксон Гу́кер (; 6 июля 1785 — 12 августа 1865) — английский ботаник-систематик, первый директор Королевского ботанического сада Кью, член Королевского общества (FRS), иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук (1837). Автор множества работ по флоре Англии, Африки, Америки.

Путь в науке 
Родился в Норвиче в 1785.

Получил образование в средней школе в Норидже, после чего, отдыхая, изучал естественную историю, особенно орнитологию и энтомологию. По рекомендации сэра Джеймса Эдварда Смита он переключил своё внимание на ботанику.

Его первой ботанической экспедицией, по предложению сэра Джозефа Банкса, была поездка в Исландию летом 1809 года, но те образцы, которые он собрал, а также его записи и рисунки, были утеряны из-за пожара на судне, на котором он возвращался домой; молодой ботаник сам едва спасся. Хорошая память, однако, помогла ему опубликовать отчёт о поездке на остров, о его жителях и флоре (Tour in Iceland, 1809, переиздан в 1813).

В 1810—1811 годах он предпринимает всё необходимое, чтобы сопровождать сэра Роберта Браунригга на Цейлон, но неспокойное состояние острова привело к отказу от экспедиции.

В 1814 году он провёл девять месяцев в экскурсии по Франции, Швейцарии и северной Италии.

Поселившись по возвращении в Хейлсуорте, Саффолк, он стал создавать свой гербарий, который в будущем стал всемирно известен среди ботаников.

В 1816 году была опубликована его первая научная работа — «British Jungermanniae». Она была продолжена в новой редакции «Flora Londinensis» Уильяма Кёртиса, для которой он сделал описательную часть (1817—1828); в описательной части «Plantae cryptogamicae» Александра фон Гумбольдта и Эме Бонплана; в «Muscologia» — очень полном обзоре мхов Великобритании и Ирландии (совместно с Томасом Тейлором, 1818), и в «Musci exotici» (2 тома, 1818—1820), работе, посвящённой новым видам мхов.

В 1820 году он стал профессором ботаники в университете Глазго.

В следующем году он выпустил «Flora Scotica» — труд, в котором естественный метод систематизации британских растений был дан рядом с искусственным.

Вместе с ботаником и литографом из Глазго Томасом Хопкирком он хлопотал о создании Королевского ботанического института и ботанического сада в Глазго.

Благодаря, главным образом, Гукеру ботаников стали привлекать к экспедициям, организуемым правительством. Его гербарий получал крупные и ценные пополнения со всех частей света; его позиции, как ботаника, таким образом, существенно улучшались.

Он стал Рыцарем Ганновера в 1836 году, а в 1841 году (в связи с отставкой Уильяма Айтона) он был назначен директором Королевского ботанического сада в Кью. Под его руководством сад увеличился с 10 до 75 акров (с примерно 40 000 до почти 304 000 м²), с арборетумом в 270 акров (больше 1 км²), были возведены новые оранжереи, был создан музей ботаники. Сад стал при нём крупнейшим центром изучения мировой флоры.

Сын Уильяма, Джозеф Долтон Гукер, также стал известным ботаником. Более того, он заместил покойного отца на месте директора Кью — редкий образец выдающегося сына на месте выдающегося отца.

Печатные труды 
 Exotic Flora (3 тома, 1822—1827)
 Account of Sabine’s Arctic Plants (1824)
 Catalogue of Plants in the Glasgow Botanic Garden (1825)
 The Botany of Parry’s Third Voyage (1826)
 Icones Filicum (2 тома, 1829—1831) (совместно с Робертом Гревиллом)
 British Flora (1830)
 British Flora Cryptogamia (1833)
 Characters of Genera from the British Flora (1830)
 Flora Boreali-Americana (2 тома, 1840)
 Icones plantarum (10 томов, 1837—1854)
 The Botany of Beechey’s Voyage to the Pacific and Behring’s Straits (1841) (совместно с Джорджем Арноттом)
 The Genera Filicum (1842)
 Notes on the Botany of the Antarctic Voyage of the Erebus and Terror (1843)
 Species filicum (5 томов, 1846—1864)
 A Century of Orchideae (1846)
 Niger Flora (1849)
 Victoria Regia (1851)
 Museums of Economic Botany at Kew (1855)
 Filices exoticae (1857—1859)
 The British Ferns (1861—1862)
 A Century of Ferns (1854)
 A Second Century of Ferns (1860—1861).

Кроме того, Гукер деятельно продолжал знаменитое издание по описанию новых и малоизвестных растений Botanical Magazine, основанное Кёртисом в 1787 (38 выпусков, 1827—1865), и сам основал новые журналы The Journal of Botany (4 выпуска, 1830—1842), Companion to the Botanical Magazine (2 выпуска, 1835—1836), The London Journal of Botany (7 выпусков, 1842—1848), Journal of Botany and Kew Garden Miscellany (9 выпусков, 1849—1857).

Именем Гукера названы

Роды растений 
  из семейства , иногда включаемый в род .
 ×  = ( ×  × ), семейство

Виды растений 
В алфавитном порядке латинских названий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 syn.

Ссылки 
 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Преподаватели университета Глазго
Члены Лондонского королевского общества
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены Прусской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Американской академии искусств и наук
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Персоналии:Сады Кью